Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 10 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 13-án rendezték Les Saisies-ben. Az aranyérmet a norvég Vegard Ulvang nyerte meg. A Magyarországot képviselő Oláh István a 100. helyen végzett. 10 km-es távon először rendeztek férfi sífutóversenyt a téli olimpián, a korábbn megrendezett 15 km-es távot váltotta fel.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F10